Сезон ФК ФК «Зірка» 2016—2017 — 7-й сезон ФК «Зірка» (Кропивницький) у вищому дивізіоні українського чемпіонату. Кропивничани виступали в Прем'єр-лізі та Кубку України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри 

Останнє оновлення:

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}
|}

Загальні результати

Результати по турах

Матчі

Кубок України

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

|}
Останнє оновлення: 31 травня 2017

Бомбардири 

Останнє оновлення: 31 травня 2017

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 20 травня 2017

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 31 травня 2017

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
Зірка (Кропивницький)
Українські футбольні клуби в сезоні 2016–2017